El «Monte Saint-Michel» se refiere a:
 Monte Saint-Michel, monte en una isla en el canal de la Mancha, Normandía, Francia.

Por extensión también reciben este nombre: 
 Monte Saint-Michel (comuna), municipio que contiene la isla y una parte de la costa.
 Abadía del Monte Saint-Michel, abadía consagrada al arcángel San Miguel en la isla homónima.
 Bahía del Monte Saint-Michel, bahía de las regiones de Normandía y Bretaña alrededor de la isla.